Pease ist der Familienname folgender Personen:

 Al Pease (1921–2014), kanadischer Automobilrennfahrer
 Allan Pease (* 1952), australischer Autor

 Barbara Pease, australische Autorin 
 Don Pease (1931–2002), US-amerikanischer Politiker
 Edward Pease (1767–1858), britischer Geschäftsmann
 Edward A. Pease (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Elisha M. Pease (1812–1883), US-amerikanischer Politiker
 Francis G. Pease (1881–1938), US-amerikanischer Astronom
 Harry Pease (1886–1945), US-amerikanischer Songwriter
 Heather Pease Olson (* 1975), US-amerikanische Synchronschwimmerin

 Jack Pease, 1. Baron Gainford (1860–1943), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 Joseph Pease, 3. Baron Gainford (1921–2013), britischer Adliger
 Patsy Pease (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Allen Pease (1940–2011), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Theodore Calvin Pease (1887–1948), US-amerikanischer Historiker
 William Harper Pease (1824–1871), US-amerikanischer Malakologe

Pease steht für:
 Pease (Minnesota), Ort im Mille Lacs County, Vereinigte Staaten
 Pease (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Pease 1, planetarischer Nebel
 Portsmouth  International  Airport  at  Pease, internationaler Flughafen in New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Pease Pottage, Dorf in England
 Pease Township, Township in Ohio, Vereinigte Staaten
 Peace
 Piece
 Pies